Die 19. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1992 Palmares CECAFA Championship, fand im November 1992 in Tansania statt. Neun ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen sechsten Titel.

Spielmodus 
Die neun teilnehmenden Mannschaften aus acht Ländern spielten in zwei Gruppen mit vier bzw. fünf Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3. In der Gruppenphase kam die Zwei-Punkte-Regelung zur Anwendung.

Turnier

Gruppe A 

|}
Die Spiele der Gruppe A fanden in Arusha statt.

|}

Gruppe B 

|}
Die Gruppenspiele fanden in Mwanza statt.

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1992Uganda

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)
 Das Turnier auf wildstat.com (englisch)

1992
Fußballveranstaltung 1992
Fußball (Tansania)
Sportveranstaltung in Arusha
Sport (Mwanza)